Guevara puede referirse a:

Toponimia 
 Guevara, localidad de Álava, España.

Genealogía y Heráldica 
 Guevara, apellido español de origen vasco.

Lugares  
 Palacio de Guevara, palacio situado en la localidad de Lorca (Región de Murcia, España).
 Castillo de Guevara, es un castillo en ruinas situado en la localidad de Guevara, España.

Personas 
 Che Guevara, revolucionario argentino.
 Che Guevara (fotografía), famosa fotografía tomada al Che Guevara.
 Che Guevara, película de 2005 basada en la vida del Che.
 Guevara, grupo musical de Barcelona.

También puede referirse a las siguientes personas:
 Fray Antonio de Guevara (1480-1545), escritor y eclesiástico español.
 Felipe de Guevara (?-1563), humanista español.
 Fray Juan de Guevara (1518-1600), teólogo español.
 Luis Vélez de Guevara (1579-1644), dramaturgo y novelista español. 
 Juan Vélez de Guevara (1611-1675, hijo de Luis Vélez de Guevara), dramaturgo español.
Alfredo Guevara, político cubano.
Amado Guevara, futbolista hondureño.
 Ana Gabriela Guevara, atleta retirada mexicana.
Michael Guevara, futbolista peruano.
 Nacha Guevara (nacida Cleotilde Acosta), artista multifacética argentina. 
 Moisés Guevara, político y guerrillero boliviano.
 Otto Guevara Guth, político costarricense.
 Jaime Guevara, cantautor ecuatoriano.
 Gerardo Guevara, compositor ecuatoriano.
 Trinidad Guevara, actriz uruguaya.
 Julián Ernesto Guevara, policía colombiano secuestrado por las FARC.
 Pablo Guevara, poeta peruano.
 Carlos Eduardo Guevara, político colombiano.

Vasquismos